

Cinema 
 Belle – film del 1973 diretto da André Delvaux 
 La ragazza del dipinto (Belle) – film del 2013 diretto da Amma Asante
 Belle – film del 2021 diretto da Mamoru Hosoda

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Belle – città della Contea di Maries, Missouri
 Belle – città della Contea di Kanawha, Virginia Occidentale

Personaggi immaginari 
 Belle – personaggio del film d'animazione La bella e la bestia
 Belle – personaggio dei fumetti Peanuts
 Belle – personaggio della serie Pokémon

Persone
 Annie Belle (1956) – attrice francese
 Camilla Belle (1986) – attrice statunitense 
 David Belle (1973) – ginnasta, stuntman e attore francese
 Ekkehardt Belle, accreditato talvolta anche come Nick Belle (1954-2022) – attore, doppiatore e direttore del doppiaggio tedesco
 Ferruccio Bellè (1909-1969) – arbitro di calcio italiano
 Giovanni Battista Bellè (1776-1844) – vescovo italiano
 Lexi Belle (1987) – attrice pornografica statunitense
 Stefano Bellè (1976) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Valentina Bellè (1992) – attrice italiana

Altro
 Belle – brano musicale scritto per il film La bella e la bestia
 Belle – computer scacchistico sviluppato da Ken Thompson e Joe Condon
 Belle – variante del nome proprio Bella.